A BoOzy’ OS és a Cristal Ékkő vagy A Cristal Ékkő (franciául: BoOzy’ OS et la Gemme de Cristal vagy La Gemme de Cristal, angolul: BoOzy’ OS and the Cristal Gem vagy The Cristal Gem) 2013-os számítógépes animációs francia kalandfilm, amely a BoOzy’ OS sorozat alapján készült. Az RED ƎYE Productions által készített animáció rendezője J.K. Arsyn.

Franciaországban 2013. április 15-én mutatták be a mozikban.

Jegyzetek

További információk 

2013 filmjei
Francia animációs filmek
Képregényekből adaptált filmek